IASS ist Abkürzung für:

 Institute for Advanced Sustainability Studies, Potsdamer Nachhaltigkeitsinstitut, heute Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit
 International Association for Shell and Spatial Structures
 International Association for Sanskrit Studies
 International Association for Semiotic Studies

Abkürzung